Innocence steht für:

 Ghost in the Shell 2 – Innocence, japanischer Film
 Innocence Project, US-amerikanische Non-Profit-Organisation
 Rebell der Wüste, Rebell der Wüste Film von William Hale (1986)
 Innocence (2004), französischer Film
 Innocence (Band), eine britische R&B-Band
 Innocence (Oper), Oper von Kaija Saariaho (2021)

Siehe auch
 The Age of Innocence
 Innozenz
 Innocenti (Begriffsklärung)
 Innocence of Muslims
 Sainte-Innocence